Anchorman, rol bij nieuwspresentatie
 Anchor (Illinois), plaats in Illinois
 Anchor Inc., Japanse gamesontwikkelaar

Zie ook 
 Anchor tenant